

Letteratura 
 Ronda di notte – romanzo di Michail Nikolaevič Kuraev
 Ronda di notte (Night Watch) – romanzo di Hugh McCutcheon, Il Giallo Mondadori n. 1603

Pittura 
 Ronda di notte – dipinto di Rembrandt conservato al Rijksmuseum  di Amsterdam